Aceasta este lista celor 151 de comune din departamentul  Vaucluse , din Franța.

(CAA) Agglomeration community of Greater Avignon, creată în 2001, situată parțial în departamentul Gard.
(CAC) Agglomeration community of Ventoux Comtat Venaissin, creată în 2003.
(CAP) Agglomeration community of Pays d'Aix-en-Provence, creată în 2001, most of it being in the Bouches-du-Rhône department.
(CCPRO) Agglomeration community of Pays de Rhône et Ouvèze, creată în 1993.

Vaucluse